De 73e editie van het Critérium du Dauphiné werd verreden van zondag 30 mei tot en met zondag 6 juni 2021. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI World Tour 2021 en gold voor veel deelnemers als voorbereidingswedstrijd voor de Ronde van Frankrijk. De vorige editie werd gewonnen door de Colombiaan Daniel Martínez; hij werd opgevolgd door de Australiër Richie Porte.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

Eerste etappe

Tweede etappe

Derde etappe

Vierde etappe

Vijfde etappe

Zesde etappe

Zevende etappe

Achtste etappe

Klassementenverloop

Eindklassementen 

UCI World Tour 2021
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2021
2021